Christian II o Cristián II puede hacer referencia a:
 Christian II de Dinamarca
 Christian II de Sajonia